Marolles-en-Brie puede referirse a: 

 Marolles-en-Brie, comuna francesa situada en Sena y Marne.
 Marolles-en-Brie, comuna francesa situada en Valle del Marne.